57-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 17 марта 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал нидерландский велогонщик Пим Лигтхарт из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 2 команды категории UCI WorldTeam –  и , 14 проконтинентальных команд и 6 континентальных. Всего на старт соревнования вышли 148 гонщиков. До финиша доехали 75 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Март 2019 года